Birkenfeld kan henvise til:

 Birkenfeld (Nahe) – by i Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Birkenfeld (Unterfranken) – kommune i Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Birkenfeld (Württemberg) – kommune i Enzkreis, Baden-Württemberg
 Birkenfeld (Verbandsgemeinde) – fælleskommune i Rheinland-Pfalz